Poncirus es un género con tres especies de plantas  perteneciente a la familia Rutaceae.

Especies  
Poncirus polyandra S.Q.Ding et al.
Poncirus trifoliata  (L.) Raf.
Poncirus trifoliatus

Enlaces externos 

Poncirus